Rodri est le diminutif de  ou de .

Rodru peut désigner :
 Rodri (1934-2022), de son nom complet Francisco Rodríguez García, footballeur espagnol ;
 Rodri (1984-), de son nom complet Sergio Rodríguez García, footballeur espagnol ;
 Rodri (1990-), de son nom complet Rodrigo Ríos Lozano, footballeur espagnol ;
 Rodri (1996-), de son nom complet Rodrigo Hernández Cascante, footballeur espagnol.
 Rodri (2000-), de son nom complet Rodrigo Sánchez Rodríguez, footballeur espagnol.